Giffey ist der Familienname folgender Personen:

 Franziska Giffey (* 1978), deutsche Politikerin (SPD)
 Niels Giffey (* 1991), deutscher Basketballnationalspieler